Iwankowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Krzywicze. 
 Iwankowo – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.